7th Symphony — седьмой студийный альбом финской группы Apocalyptica, выпущен 20 августа 2010 года в Германии, Швейцарии и Австрии, 23 августа 2010 года в остальном мире и 24 августа 2010 года в США и Канаде. С диска были выпущены три сингла. Первый сингл «End of Me» записан с приглашённым гостем Гэвином Россдэйлом. Премьера сингла состоялась на финском радио Ylex 7 июня 2010 года.

По традиции 7th Symphony, как и предыдущие альбомы группы, содержит четыре трека с вокалом. Для альбома в качестве исполнителей вокальной партии были приглашены Гэвин Россдэйл, Смит Брент и Лейси Штурм.

В поддержку альбома был организован тур по Европе, Канаде, Мексике и США.

Список композиций

Чарты

Участники записи 
 Кивилааксо, Пертту — виолончель, бэк-вокал
 Пааво Лётьёнен — виолончель, бэк-вокал
 Микко Сирен — ударные, перкуссия, бэк-вокал; контрабас на «Beautiful»
 Эйкка Топпинен — виолончель
 Джо Баррези — продюсер
 Ховард Бэнсон — продюсер, клавишные (в «Not Strong Enough» и «Broken Pieces»)
 Лаури Порра из Stratovarius — бас-гитара
 Пол Бушнелл — бас-гитара (в «Not Strong Enough» и «Broken Pieces»)

Приглашённые музыканты
 Россдэйл Гэвин — вокал в «End of Me»
 Смит Брент из Shinedown — вокал в «Not Strong Enough»
 Дэйв Ломбардо из Slayer — перкуссия в «2010»
 Лейси Штурм из Flyleaf — вокал в «Broken Pieces»
 Дюплантье, Джо из Gojira — вокал в «Bring Them to Light»

Примечания 

Альбомы Apocalyptica